Каммон:
 Каммон — традиционная японская система мер.
 Каммон (пролив) — пролив, разделяющий японские острова Хонсю и Кюсю.
 Каммон (мост) — висячий мост через одноимённый пролив.
 Каммон (тоннель) — первый тоннель в Японии, проложенный под морским дном, проходит под одноимённым проливом.
 (145732) Канмон — астероид, названный в честь пролива Каммон.